Надім Шакер, Надім Шакер Салім (араб. ناظم شاكر سالم‎; нар. 18 грудня 1958, Багдад, Ірак — 11 вересня 2020) — іракський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника.
 Надім Амірі (нім. Nadiem Amiri; нар. 27 жовтня 1996, Людвігсгафен-на-Рейні) — німецький футболіст афганського походження, атакувальний півзахисник клубу.
 Аршад Надім (урду ارشد ندیم‎, англ. Arshad Nadeem; нар. 2 січня 1997(19970102)) — пакистанський легкоатлет, який спеціалізується в метанні списа.
 Ахмад Надім Касмі (урду احمد ندیم قاسمی‎, при народженні Ахмад Шах Аван (урду احمد شاہ اعوان‎); нар. 20 листопада 1916 — 10 липня 2006) — урду та англомовний пакистанський поет, журналіст, літературний критик, драматург і автор оповідань.
 Надія Надім (дат. Nadia Nadim, 2 січня 1988 року) — датська футболістка.